Лома Бонита, Гранха има више значења:

 Лома Бонита, Гранха (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лома Бонита, Гранха (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику